La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1998-1999 è stata la 33ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Tofaş.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999